En Pologne, Wilanów peut désigner :

 Wilanów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wilanów, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Wilanów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wilanów, un quartier de Varsovie